Als Analfeld werden folgende Strukturen bezeichnet:

 ein Feld im Insektenflügel, siehe Flügel_(Insekt)#Felder
 bei wirbellosen Tieren ein Feld, in welchem sich der After befindet, siehe Periprokt